Jméno a příjmení Jan Machač má více nositelů:

 Jan Machač (kněz) (1915–2009) – římskokatolický kněz, který působil v letech 1971 až 2002 jako duchovní správce ve farnosti u kostela sv. Matěje v Praze-Dejvicích
 Jan Machač (lékař) (* 1950) – český lékař – gynekolog a porodník, politik, v minulosti opakovaně zastupitel města Boskovice na Blanensku